Дворец Уруских (), также известный как Дворец Четвертинских (), — дворец в стиле неоренессанс в Варшаве (Польша), расположенный на улице Краковское предместье, дом 30.

История 
На месте нынешнего дворца Уруских был построен другой дворец на рубеже 30-х и 40-х годов XVIII века. Он был возведён в стиле позднего барокко по проекту архитектора Яна Зигмунта Дейбеля и принадлежал краковскому каштеляну Станиславу Понятовскому, отцу короля Станислава Августа. Именно здесь Станислав Август узнал о своём избрании королём. В честь этого события во внутреннем дворе дворца установлен памятник. Дворец был увековечен на картине Каналетто «Краковское предместье со стороны Нового Свята». Дворец сменял владельцев несколько раз, пока в 1843 году не стал собственностью Северина Уруского, предводителя дворянства Варшавской губернии, тайного советника, распорядителя императорского двора. Он хотел возвести на месте существовавшего новый дворец и распорядился снести старое здание.

Проект нового дворца был осуществлён архитектором Анджеем Голонским в ситле неоренессанса. Строительство продолжалось с 1844 по 1847 год. На центральной части переднего фасада расположился большой картуш с гербом Сас скульптора Луи Кауфмана. Картуш поддерживается двумя львами. В 1893—1895 годы дворец был реконструирован под руководством архитектора Йозефа Хусса, в том числе пристроен флигель, в котором расположились каретные сараи и съёмные квартиры.

Дворец сгорел во время Варшавского восстания 1944 года. В 1946 году он перешёл во владение Варшавскому университету, а в 1948-1951 годах восстановлен в несколько изменённом виде по проекту архитектора Яна Домбровского. Ныне здесь располагается факультет географии и региональных исследований Варшавского университета.

Библиография 
 Julius A. Chroscicki und Andrzej Rottermund, Architekturatlas von Warschau, 1. Auflage, Arkady, Warschau 1978, S. 82
 Tadeusz S. Jaroszewski, Paläste und Residenzen in Warschau, Verlag Interpress, ISBN 83-223-2049-3, Warschau 1985, S. 164 ff.

Ссылки 
Информация на сайте um.warszawa.pl 
Информация на dawnawarszawa.blogspot.ru 

Уруских
Варшавский университет
Здания и сооружения, построенные в 1847 году
Дворцы, построенные в 1840-е годы
Появились в XIX веке в Польше